Der Flughafen Conakry, auch Flughafen Gbessia und international als Ahmed Sékou Touré International Airport oder Gbessia International Airport bekannt (IATA-Flughafencode: CKY, ICAO-Code: GUCY), ist der Flughafen der Hauptstadt Conakry in Guinea. Es ist der größte Flughafen des Landes und wird durch die Regierung betrieben. Er wurde 1945 erbaut, er wird ausschließlich zivil genutzt und ist 24 Stunden am Tag in Betrieb. Auf dem Flughafen können normalerweise Flugzeuge bis zur Größe des Jumbojet B 747-400 landen und starten.

Fluggesellschaften und Ziele 
Im Linienflugverkehr fliegen zahlreiche Fluggesellschaften Westafrikas nach Conakry, die auch Ziele in der Nähe anfliegen. Interkontinental kommen Air France und Brussels Airlines nach Conakry und bedienen ab hier Brüssel und Paris. Am 28. Oktober 2011 wurde ein Flugzeug von Air Senegal wegen politischen Spannungen zwischen Guinea und Senegal beschlagnahmt und erst am 1. November wieder freigegeben. Auch Emirates fliegt von Dubai nach Conakry, hatte die Flüge aber in Folge des Ebola-Ausbruchs 2014 vorübergehend eingestellt. Am 27. März 2020 wurde anlässlich der Covid-19-Pandemie der Flughafen für einige Monate geschlossen, mit Ausnahme humanitärer Flüge.

Weblinks 
 Flughafendaten von World Aero Data (englisch)
 Website aeroportconakry.com (englisch, abgerufen am 14. März 2022)

Einzelnachweise 

Conakry
Conakry
Conakry